Дицген () — немецкая фамилия, известные представители:
 Дицген, Иосиф (1828—1888) — немецкий философ.
 Дицген, Евгений (1862—1929) — немецкий общественный деятель, сын Иосифа Дицгена.